Нарбут (Нарбутт) — українське, польське та литовське прізвище

 Нарбути — багатий княжий рід герба Тромби, литовського походження, започаткований до XV–XVII століть.
 Нарбут Володимир Іванович (1888—1938) — український російськомовний поет
 Нарбут Георгій Іванович (1886—1920) — український графік
 Нарбут Данило Георгійович (1916—1998) — український художник-живописець
 Нарбут Теодор (1784—1864) — польський історик Литви та військовий інженер
 Нарбут Федір Федорович (1831—1897) — російський контр-адмірал XIX століття, учасник Кримської війни.
 Войцех Нарбутт (; 1762—1837) — письменник, королівський камергер, посол Чотирирічного Сейму.
 Казимир Нарбутт (; 1738—1807) — просвітитель і філософ, який жив у Великому князівстві Литовському.
 Микола Нарбутт (; 1500 — близько 1555) — державний діяч Великого князівства Литовського.
 Людвік Нарбутт (; 1832—1863) — активний учасник польського повстання 1863 року.

Див. також
 3448 Нарбут